

Відомі носії 
 Маркус Валерій Сергійович (1993—) — український військовий, ветеран російсько-української війни, письменник, блогер і мандрівник.
 Маркус Девід Деніел (1901—1948) — американський юрист і військовий діяч, полковник Армії США, що брав участь у Війні за незалежність Ізраїлю.
 Маркус Джеймс (1867—1937) — американський актор, з 1915 по 1937 рік знявся в 109 фільмах.
 Маркус Зіґфрід (1831—1898) — німецько-австрійський механік і винахідник; автор кількох автомобілів з бензиновим двигуном.
 Маркус Олександр Семенович (нар. 1932) — молдавський та ізраїльський математим, професор Університету імені Бен-Гуріона у Негеві (Беер-Шева).
 Маркус Рудольф (; нар. 21 липня 1923, Монреаль, Канада) — американський хімік канадського походження.
 Маркус Тетяна Йосипівна (1921—1943) — Герой України, учасниця антинацистського підпілля у місті Києві у 1941–1943 роках.

Маркус — місто, штат Айова
 Маркус — місто, штат Вашингтон

Див. також 
 Ла-Шапель-Маркус () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.